Rynek kan verwijzen naar de volgende Poolse onderwerpen:

 Rynek (Wrocław) - marktplein in Wrocław

Plaatsen
 Rynek (Klein-Polen)
 Rynek (Mazovië)
 Rynek (Subkarpaten)
 Rynek (Ermland-Mazurië)